Мошонки — село в Мещовском районе Калужской области.

Географическое положение 
Село находится в 39 км восточнее районного центра Мещовск, на юго-западе от Калуги (74 км). 

Рядом с Мошонками протекает река Серена.

Население

Достопримечательности 
 Церковь Александра Невского в Мошонках

Примечания

Ссылки 
 История села Мошонки

Населённые пункты Мещовского района